O termo Northumberland (Nortúmbria, em português) pode referir-se a:

 Northumberland, condado da Inglaterra
 Reino de Nortúmbria, antigo reino inglês do século VII.

Desambiguação